Ночной всадник () — неканоническая шахматная фигура, разработанная Томасом Доусоном для шахматных задач.

Свойства фигуры 
Ночной всадник ходит как конь, но может перемещаться несколько раз в одном направлении, до той клетки, где стоит другая фигура или до конца доски. Это делает его благородной фигурой, аналогом ладьи и слона.
Правил расположения ночного всадника нет, ведь он встречается только в шахматных задачах.

Примечания 

Шахматные фигуры
Появились в 1925 году